Baszków peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Baszków, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Baszków, un village de la voïvodie de Łódź.